KUC steht für:
 Kiribati Uniting Church, christliche Kirche in Kiribati
 Kuria Airport (IATA-Code), Flughafen auf den Kuria-Inseln, Gilbertinseln, Kiribati
 KUC (Maler), Pseudonym

Kuc oder Kuć ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Kuc (* 2002), brasilianisch-US-amerikanischer Schauspieler

kuc steht für:
 Kwinsu (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen in Indonesien

Abkürzung